«I Know You Got Soul» () — третий сингл американского хип-хоп дуэта Eric B. & Rakim из их дебютного студийного альбома Paid in Full, выпущенный в 1987 году на лейбле 4th & B’way Records, дочернем лейбле Island Records.

Песня была написана и спродюсирована участниками группы: Эриком Барриером и Уильямом Гриффином. Сингл имел коммерческий и творческий успех, он занял 23 место в списке «50 лучших хип-хоп песен» журнала Rolling Stone и 396 место в списке «500 величайших песен всех времён».

Описание и выпуск 
Песня получила своё название от песни 1971 года с таким же названием, записанной Бобби Бёрдом (), которую она семплирует, и ей часто приписывают популяризацию использования семплов Джеймса Брауна в хип-хоп песнях. Песня также семплирует барабанное вступление Бена Пауэрса-младшего из песни «You’ll Like It Too», выпущенной на LAX Records группой Funkadelic.

Песня была выпущена как третий сингл с их альбома 1987 года Paid in Full. Сингл достиг 39-го места в чарте Hot Dance Music/Club Play, 34-го места в чарте Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales и 64-го места в чарте Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks. Продакшн трека содержит «оцифрованные звуки разбитых тарелок, дыхательные звуки и неровную басовую линию».

Песня играет на вымышленной радиостанции Playback FM в видеоигре Grand Theft Auto: San Andreas.

Британская группа MARRS засемплировала заглавную лирику их британского сингла номер один «Pump Up the Volume» из а капеллы версии «I Know You Got Soul». Песня также была засемплирована в песне «International Affair» Шоном Полом (при участии Debbie Nova). Timbaland цитирует вступительную фразу: «It’s been a long time, I shouldn’t have left you without a strong rhyme [„dope beat“, in the Timbaland version] to step to» () в песне Алии «Try Again». Timbaland сделал кавер на весь первый куплет в своей более поздней песне «Cop That Shit» с лирическими изменениями. Часть первого куплета также была спета рэпером Mos Def в его песне «Love» с его дебютного альбома Black on Both Sides.

Похвала 
Песня заняла 6 место среди «Треков года» за 1987 год в ежегодном опросе критиков журнала NME.

Журнал Rolling Stone поместил песню на 23 место в своём списке «50 величайших хип-хоп песен всех времён».

Песня занимает 396 место в списке журнала Rolling Stone 2004 года «500 величайших песен всех времён».

Список композиций

Винил 12" 
Сторона А
 «I Know You Got Soul» (Vocal) — 4:48

Сторона Б
 «I Know You Got Soul» (Acappella) — 4:42
 «I Know You Got Soul» (Dub) — 4:42

Винил 7" 
Сторона А
 «I Know You Got Soul» (Vocal) — 4:20

Сторона Б
 «I Know You Got Soul» (Dub) — 4:46

Винил 7" (The Double Trouble Remix) (1988) 
Сторона А
 «I Know You Got Soul» (The Double Trouble Remix) — 4:02

Сторона Б
 «I Know You Got Soul» (Original Version) — 4:44

Чарты

Еженедельные чарты

Ссылки 
 «I Know You Got Soul» на сайте Discogs
 «I Know You Got Soul»  на сайте RapGenius

Примечания 

Синглы 1987 года
Песни 1987 года